Lionel Fischer  - (6 de setembro de 1949, Rio de Janeiro), é um ator, autor e diretor brasileiro. É também professor de Improvisação no Tablado desde 1996 e redator da Rede Globo.

Filmografia

Trabalhos na televisão

No teatro
 2007 - Safári terapêutico
 2006 - Federico Garcia Lorca: Pequeno Poema Infinito
 2005 - O Sequestro

Ligações externas 

Roteiristas do Brasil
Atores do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atores de televisão do Brasil